

Чоловіки 
 Бунін Іван Олексійович (1870—1953) — російський та французький письменник, поет, перекладач.
 Бунін Костянтин Петрович (1910—1977) — український металознавець.
 Бунін Микола Леонтійович ( 1924) — український скульптор.
 Бунін Михайло Миколайович (1887—1941) — український живописець.
 Бунін Микола Юхимович (1924—1986) — український радянський діяч, новатор виробництва, будівельник.
 Бунін Олександр Ілліч ( 1951) — український правознавець.
 Бунін Олексій Федорович (1911—1968) — радянський актор.
 Бунін Павло Львович (1927—2008) — російський художник.
 Бунін Сергій Валерійович ( 1971) — український підприємець, політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Бунін Сергій Георгійович ( 1937) — український радіоінженер; доктор технічних наук, академік Академії зв'язку і Академії інженерних наук України.
 Бунін Юрій Володимирович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Жінки 
 Буніна Анастасія Олександрівна ( 1968) — українська акторка.
 Буніна Ірина Олексіївна (1939—2017) — російська радянська та українська радянська акторка, народна артистка України.

Інше 
 3890 Бунін — астероїд головного поясу, названий на честь Івана Буніна.